Yang Yang (ur. 1976) – chińska zawodniczka w short tracku
 Yang Yang (ur. 1977) – chińska zawodniczka w short tracku
 Yang Yang – chiński badmintonista, dwukrotny mistrz świata
 Yang Yang – chiński lekkoatleta, trójskoczek